Treat – gruppo musicale svedese
Treat – album dell'omonimo gruppo musicale
Treat – comune dell'Algeria